Nizao kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Nizao (kommun), Peravia, 
 Nizao (ort), Peravia,